A magyar katolikus hagyomány a Theodórosz nevű szenteket tartja számon Tivadar vagy Tódor néven.
 Szent Tivadar, konstantinápolyi Szent Tivadar, †380 körül
 Szent Tivadar, egyiptomi Szent Tivadar, †340 körül
 Szent Tivadar, vértanú Szent Tivadar, †303